Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BRD Năstase Țiriac Trophy 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl druhý nasazený Francouz Gilles Simon, kterého v semifinále vyřadil český tenista Lukáš Rosol.

Soutěž dvouhry vyhrál nenasazený hráč Lukáš Rosol, který ve finále zdolal Španěla Guillerma Garcíu Lópeze ve dvou setech 6–3 a 6–2. Na okruhu ATP Tour si tak připsal první singlový titul kariéry.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení měli volný los los do druhého kola.
  Janko Tipsarević (čtvrtfinále)
  Gilles Simon (semifinále)
  Andreas Seppi (2. kolo)
  Michail Južnyj (2. kolo)
  Florian Mayer (semifinále)
  Fabio Fognini (odstoupil)
  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Viktor Troicki (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

BCR Open Romania
ATP World Tour 2013